Pliem ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Pliem (vor 1604–), Bläser in Schongau
 Erna Pliem-Stöckl (* 1939), österreichische Künstlerin
 Klemens Pliem (* 1961), österreichischer Jazzmusiker